Ярките звезди са ярки, защото имат висока светимост и/или са близо до нас. В таблицата по-долу са посочени 90-те най-ярки звезди, наблюдавани от Земята във видимия светлинен спектър (видима звездна величина по-малка или равна на +2,50). Броят на наблюдаемите звезди нараства бързо с увеличаване на звездната величина, затова размерът на този списък е ограничен до посочената звездна величина. Нощното небе е картографирано почти напълно до +11 във видимия светлинен спектър и процесът продължава за още по-бледите небесни обекти.

Точната последователност на този списък не е напълно определена, поради следните причини:
 Звездни системи са включени по отделно, когато разликата във величините е по-малко от 5 (в други подобни класификации се посочва комбинираната яркост на всички компоненти на звездата).
 В измерването на величините присъства статистическа грешка.
 Някои звезди са променливи (което е отбелязано с var).

Външни препратки 
  26-те най-ярки звезди, наблюдавани от Земята
  Ярки звезди, които си заслужава да познавате
  Най-ярките звезди в Атлас на Вселената
  Списък с най-ярките звезди на Кралската астрономическа общност на Нова Зеландия 
  Системата на звездните величини
  Относно звездните величини

Звезди
Звезди